Драба

 Драба — латинское название крупки
 Драба — персонаж из кинофильмов «Спартак», гладиатор-эфиоп